Jocelyn Jean-Marc Lemieux (né le  à Mont-Laurier, dans la province du Québec au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel canadien et analyste sportif.

De 1986 à 1998, il joue dans la Ligue nationale de hockey pour les Blues de Saint-Louis, les Canadiens de Montréal, les Blackhawks de Chicago, les Whalers de Hartford, les Devils du New Jersey, les Flames de Calgary et les Coyotes de Phoenix avant de mettre un terme à sa carrière avec les Ice Dogs de Long Beach de la Ligue internationale de hockey en 1999.

Il est maintenant analyste à RDS et à RDS2.

Statistiques 
"Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace."

|1984-1985|| Voisins de Laval|| LHJMQ|| 68|| 13|| 19|| 32|| 92|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1985-1986|| Titan de Laval|| LHJMQ|| 71|| 57|| 68|| 125|| 131|| 14|| 9|| 15|| 24|| 37
|-
|1986-1987|| Blues de Saint-Louis|| LNH|| 53|| 10|| 8|| 18|| 94|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
|1987-1988|| Blues de Saint-Louis|| LNH|| 23|| 1|| 0|| 1|| 42|| 5|| 0|| 0|| 0|| 15
|-
|1987-1988|| Rivermen de Peoria|| LIH|| 8|| 0|| 5|| 5|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1988-1989|| Canadiens de Sherbrooke|| LAH|| 73 ||25 || 28|| 53|| 134|| 4|| 3|| 1|| 4|| 6
|-
|1988-1989|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1989-1990|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 34|| 4|| 2|| 6|| 61|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1989-1990|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 39|| 10|| 11|| 21|| 47|| 18|| 1|| 8|| 9|| 28
|-
|1990-1991|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 67|| 6|| 7|| 13|| 119|| 4|| 0|| 0|| 0 || 0
|-
|1991-1992|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 78|| 6|| 10|| 16|| 80|| 18|| 3|| 1|| 4|| 33
|-
|1992-1993|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 81|| 10|| 21|| 31|| 111|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|1993-1994|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 66|| 12|| 8|| 20|| 63|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1993-1994|| Whalers de Hartford|| LNH|| 16|| 6|| 1|| 7|| 19|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1994-1995|| Whalers de Hartford|| LNH|| 41|| 6|| 5|| 11|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1995-1996|| Whalers de Hartford|| LNH|| 29|| 1|| 2|| 3|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1995-1996|| Devils du New Jersey|| LNH|| 18|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1995-1996|| Flames de Calgary|| LNH|| 20|| 4|| 4|| 8|| 10|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|1996-1997|| Ice Dogs de Long Beach|| LIH|| 28|| 4|| 10|| 14|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1996-1997|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|1997-1998|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 30|| 3|| 3|| 6|| 27|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1997-1998|| Falcons de Springfield|| LAH|| 6|| 3|| 1|| 4|| 0|| 4|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
|1997-1998|| Ice Dogs de Long Beach|| LIH|| 10|| 3|| 5|| 8|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1998-1999|| Ice Dogs de Long Beach|| LIH|| 17|| 4|| 4|| 8|| 16||| 8|| 0|| 2|| 2|| 15

| 598|| 80|| 84|| 164|| 740|| 60|| 5|| 10|| 15|| 88

Trophées et honneurs personnels 
Première équipe d'étoiles de la LHJMQ en 1985-1986.

Parenté dans le sport 
Frère du joueur Claude Lemieux
Aucun lien de parenté avec Mario Lemieux, ancien joueur des Penguins de Pittsburgh

Références

Bibliographie  

Naissance en novembre 1967
Naissance au Québec
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Whalers de Hartford
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Canadiens de Sherbrooke
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Rivermen de Peoria (LIH)
Joueur des Ice Dogs de Long Beach (LIH)
Attaquant de hockey sur glace